

Петрешть () — комуна у повіті Димбовіца.
 Петрешть () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Петрешть.
 Петрешть () — комуна у повіті Сату-Маре.
 Петрешть () — село у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Петрешть.
 Петрешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пинчешть.
 Петрешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Голеєшть.
 Петрешть () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Винеторі.
 Петрешть () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кошешть.
 Петрешть () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корбій-Марі.
 Петрешть () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Бербетешть.
 Петрешть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Буржук.
 Петрешть () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мінтіу-Герлій.
 Петрешть () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Корбянка.
 Петрешть () — село у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Себеш.

Петрешть () — село у Унгенському районі.
 Петрешть () — село у Унгенському районі.